Marinestaben er én af syv stabe i Værnsfælles Forsvarskommando og erstatter delvist den nu nedlagte Søværnets Operative Kommando (SOK) fra 1. oktober 2014. Marinestaben har hjemme i Aarhus, men flyttes på sigt til Karup, hvor også Flyverstaben og Hærstaben har hjemme.

Søredning varetages nu af Forsvarets Operationscenter, Redningscentralen (FRC), hvor JRCC er placeret.

Organisation

Kilder

Militære enheder fra Danmark
Etableret i 2014